Гёрче-Петров () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 41 634 жителей.

Площадь территории общины 622,05 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 35 455 (85,2%)
 сербы — 1730 (4,2%)
 албанцы — 1597 (3,8%)
 цыгане — 1249 (3,0%)
 боснийцы — 489 (1,2%)
 остальные — 1114 (2,6%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии